Zschorna steht für:
 Zschorna (Hochkirch), Ortsteil der Gemeinde Hochkirch im Landkreis Bautzen
 Zschorna (Thiendorf), Ortsteil der Gemeinde Thiendorf im Landkreis Meißen
 Zschorna (Lossatal), Ortsteil der Gemeinde Lossatal im Landkreis Leipzig